Manuel Salvat puede referirse a las siguientes personas:

 Manuel Salvat Xivixell (1842 - 1901), editor y tipógrafo español. Fue el fundador de la Editorial Salvat.
 Manuel Salvat Dalmau (1925 - 2012), editor español, nieto de Manuel Salvat Xivixell.